Охотник за головами (фильм, 1989)
 Охотник за головами (фильм, 2004)
 Охотник за головами (фильм, 2010)